Tetrafluoropropen se može odnositi na:

 1,3,3,3-Tetrafluoropropen (HFO-1234ze)
 2,3,3,3-Tetrafluoropropen (HFO-1234yf)